Een verkeersweg:
N378 (België)
N378 (Frankrijk)
N378 (Nederland), zie Provinciale weg 378
N378 (Zwitserland)